Niemcy:
 Köln-Stammheim – dzielnica Kolonii
 Köln-Stammheim – przystanek kolejowy w Kolonii

Zobacz też:
 Stammheim